Szwajcaria:
 Briens – szwajcarska nazwa gminy Brienz

Osoby:
 Ernest Briens – francuski polityk